Шэ — китайская фамилия (клан).

Известные Шэ 
  (кит. 佘詩曼, , р. 1975) — гонконгская модель и актриса телесериалов TVB, вторая вице-Мисс Гонконг 1997 года.
  (кит. 佘美幸, , р. 1957) — сингапурская скрипачка и соруководитель Сингапурского Симфонического Оркестра.
  (кит. 佘有進, англ. Seah Eu Chin, Siah U-chin, Seah Uchin или Seah You Chin, 1805—1883) — сингапурский коммерсант, общественный деятель (один из лидеров сингапурской китайской общины) и благотворитель китайского происхождения.
  (кит. 佘賽花, IX—X вв.), также Шэ Тайцзюнь («вдова Шэ») — полулегендарная героиня цикла легенд о клане полководцев Ян времён династии Северная Сун, жена основателя клана Ян Е и матриарх после его смерти. Старшая из «женщин-генералов Ян» (наиболее популярной в традиционном исполнительском искусстве Китай части цикла).

См. также 
 Сто фамилий